Antônio Carlos est un prénom composé portugais et brésilien.

Prénom utilisé en tant que pseudonyme
 Antônio Carlos, (Antônio Carlos Marques Pinto) est un chanteur et compositeur de chansons brésilien, membre du duo Antônio Carlos et Jocáfi ;
 Antônio Carlos (1969-), Antônio Carlos Zago, un footballeur brésilien ;
 Antônio Carlos (1983-), Antônio Carlos dos Santos Aguiar, un footballeur brésilien.

Prénom 
 
 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim est un musicien brésilien;

Toponyme 
 Antônio Carlos est une municipalité de l'État de Minas Gerais
 Antônio Carlos est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme